Sekundentakt bezeichnet die
 Abrechnungsform, auch „sekundengenau“ z. B. bei Telefongesprächen oder Internetverbindungen, siehe Taktung
 das Sekundensignal einer (insbesondere astronomischen) Präzisionsuhr, siehe Sekundenpendel
 Redewendung „im Sekundentakt“ als eine Periode in der Größenordnung einer oder weniger Sekunden

Siehe auch: